Geografie
Rijs, plaats in Friesland
Riis, plaats in de Deense gemeente Vejle

Personen
Bjarne Riis, Deens wielerploegleider en voormalig wielrenner
Jacob A. Riis, Deens journalist